Foldes ist der Nachname von:

 Andor Foldes (1913–1992), US-amerikanischer Pianist
 Lawrence David Foldes (* 1959), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Peter Foldes (1924–1977), britischer Animator

Siehe auch:
 Földes (Begriffsklärung)